Lottie est un prénom féminin dans différentes langues. En anglais, c'est le diminutif de  ou de Lieselotte.

 Lottie Dod (1871 — 1960), sportive britannique ;
 Lottie Hellingman (née en 1977), actrice, chanteuse et présentatrice néerlandaise ;
 Lottie Morel (1909 — 1973), née Lottie Huguenin, est une pianiste suisse ;
 Lottie Pickford (1895 — 1936), est une actrice canadienne ;

Cela peut être aussi un prénom masculin.
 Lottie Phiri (né en 1988) est un footballeur zambien ;

Autres 
 Lottie Lake est un hameau de la province canadienne d'Alberta ;
 Lottie est un format d'animation vectorielle ouvert.